Фернандо Македа да Силва Родилья (; род. 20 апреля 1982, Ла-Корунья, Испания), более известный как Нано — испанский футболист, выступающий на позиции полузащитника, защитника. Бывший игрок юношеских и молодёжной сборной Испании.

Карьера 
Нано родился в Ла-Корунье, Галисия. В возрасте 16 лет он, казалось, имеет многообещающее будущее, поскольку он уже играл за резерв «Барселоны», а в следующем году дебютировал за первую команду «каталонцев»; в «Ла-Лиге» — против клуба «Реал Сарагоса». Тем не менее, Фернандо не смог продвинуться дальше в своём пятилетнем пребывании в Барселоне, появившись лишь трёх матчах за «сине-гранатовых».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на zerozero.pt

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Барселона С»
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Кадис»
Игроки ФК «Расинг» Ферроль
Игроки ФК «Нумансия»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Алавес»